Братеш има више значења:

 Братеш (Ковасна), насеље у округу Ковасна у Румунији
 Братеш (Њамц), насеље у округу Њамц у Румунији
 Општина Братеш (Ковасна), општина у округу Ковасна у Румунији